Herpesvirus boví de tipus 1
 Herpesvirus boví de tipus 2
 Herpesvirus boví de tipus 5